Imię i nazwisko Paul Herrmann nosili lub noszą m.in.:
 Paul Herrmann (1859–1935) – niemiecki archeolog
 Paul Herrmann (1864–1946) – niemiecki malarz
 Paul Herrmann (1914–1987) – niemiecki malarz
 Paul Herrmann (1905–1958) – niemiecki historyk i pisarz
 Paul Herrmann (ur. 1985) – niemiecki łyżwiarz szybki startujący w short tracku, olimpijczyk z 2010